El concepto de constante de Euler (de Leonhard Euler) puede referirse a cualquiera de estas constantes matemáticas: 
Constante de Euler-Mascheroni.
e, la base de los logaritmos naturales.